Geometric and Functional Analysis, een wetenschappelijk tijdschrift
 Internetgiganten (Google, Amazon, Facebook, Apple en andere)
 Lorenzo Gafà (1639–1703), Maltees architect
 Melchiorre Cafà (1636–1667), Maltees beeldhouwer en broer van Lorenzo Gafà  
 Ghana Amateur Football Association